This Way Out – commedia del 1916 diretto da Bobby Burns e Walter Stull
This Way Out – cortometraggio del 1918 diretto da Al E. Christie (Al Christie)
This Way Out – cortometraggio del 1920 diretto da Arthur Hotaling
This Way Out – cortometraggio del 1920 prodotto dalla Bull's Eye
This Way Out – cortometraggio del 1922 diretto da Ward Hayes
This Way Out – cortometraggio del 1923 diretto da Jack White
This Way Out – cortometraggio del 1924 diretto da Eddie Lyons